Governo Brandt può riferirsi a due governi della Repubblica Federale Tedesca guidati da Willy Brandt:
Governo Brandt I, in carica dal 22 ottobre 1969  al 15 dicembre 1972;
Governo Brandt II, in carica dal 15 dicembre 1972 al 7 maggio 1974.